Self Portrait может означать:
 Self Portrait — десятый студийный альбом американского автора-исполнителя Боба Дилана.
 Self Portrait — пятый студийный альбом американской хардкор-панк-группы Loma Prieta.